Microsoft Office 2021 – wersja pakietu biurowego Microsoft Office będąca następcą Microsoft Office 2019, wydana 5 października 2021 na systemy Microsoft Windows (Windows 10 i nowsze) oraz macOS (macOS Catalina i nowsze).

Wersja 2021 wprowadza m.in. dynamiczne tablice, formułę XLOOKUP odpowiadającą za wyszukiwanie w wierszach programu Excel, a także pełne wsparcie dla trybu ciemnego oraz znaczne poprawki zwiększające wydajność działania programów pakietu.

Wymagania systemowe 
Minimalne:
 Przynajmniej dwurdzeniowy procesor o taktowaniu przynajmniej 1,1 GHz i architekturze x86, x86-64 lub ARM64.
 Przynajmniej 4 GB pamięci operacyjnej.
 Przynajmniej 4 GB (Microsoft Windows) lub 10 GB (macOS) wolnej przestrzeni dyskowej.
 Ekran o rozdzielczości przynajmniej 1280 × 768 (Microsoft Windows) lub 1280 × 800 (macOS) pikseli.

Przypisy 

Microsoft Office
Oprogramowanie Microsoftu
Pakiety biurowe